Медаль Хьюза () — награда Лондонского королевского общества, присуждаемая «за оригинальные открытия в области физических наук, особенно связанных с производством, хранением и использованием энергии». Учреждена в честь изобретателя Дэвида Хьюза. С 2011 года вручается раз в два года.

Впервые медаль была вручена в 1902 году, её получил Джозеф Томсон «за большой вклад в науку об электричестве». С тех пор она вручалась ежегодно, лишь в 1924 и 2009 годах по неизвестной причине никто не был удостоен медали. В отличие от других наград Лондонского королевского общества, медаль Хьюза никогда не присуждалась дважды одному и тому же лауреату.

Бывали случаи, когда медаль присуждалась одновременно нескольким учёным: в 1938 году Джону Кокрофту и Эрнесту Уолтону, в 1981 году Питеру Хиггсу и Тому Кибблу, в 1982 году её получили Драммонд Мэтьюз и Фредерик Вайн, а в 1988 году Арчибальд Хоуи и М. Уилан.

Награда присуждается гражданам стран Содружества наций и Ирландии, или же работающим в них не менее трёх лет иностранным учёным. Медаль выполнена из серебра с позолотой и сопровождается денежной премией в размере 2000 фунтов.

Медалью награждены 30 лауреатов Нобелевской премии.

Награждённые медалью Хьюза

Примечания

Ссылки 
 Медаль Хьюза  на сайте Лондонского королевского общества

Хьюза
Хьюза
Награды, появившиеся в 1902 году
Списки лауреатов премий